Frascati (plaats), een plaats in Italië
Theater Frascati in Amsterdam
't Muziek Frascati, de vzw achter de orkesten Frascati Symphonic, Frascati Vocal en Collegium Frascati
Slag bij Frascati, veldslag in 1167
Suburbicair bisdom Frascati, Italiaans bisdom
Verzorgingsplaats Frascati, verzorgingsplaats langs de A1 in Italië